|}
Der Puyuma-Express () ist eine Zugkategorie der Eisenbahnverwaltung von Taiwan (TRA). Zum Einsatz kommen Züge mit Neigetechnik. Der planmäßige Betrieb begann am 6. Februar 2013 während des Chinesischen Neujahrsfestes.

Die Indienststellung des Puyuma-Express erfolgte zur besseren Erschließung der Ostküste Taiwans. Da es auf den Straßen aufgrund der topographischen Situation oft zu Staus kommt, stellt der Puyuma-Express eine schnelle und komfortable Alternative dar. Die Höchstgeschwindigkeit des Puyuma-Express beträgt 150 km/h. Es handelt sich bei ihm somit um die schnellste Zugkategorie der TRA. Es sind ausschließlich Fahrkarten mit Sitzplatzreservierung erhältlich.

Namensherkunft 
Das Wort „Puyuma“ bedeutet „gemeinsam“, „vereint“ in der Puyuma-Sprache, die vom indigenen Puyuma-Volk in Ost-Taiwan gesprochen wird. Die Auswahl dieses Wortes erfolgte nach einem öffentlichen Namensgebungswettbewerb.

Rollmaterial 
Für den Puyuma-Express kommen Triebzüge mit Neigetechnik der Baureihe TEMU2000, die von Nippon Sharyo gebaut wurden, zum Einsatz. Die TRA erwarb insgesamt 136 Wagen. Die ersten 16 Wagen erreichten Taiwan am 25. Oktober 2012.

Unglücke 

 Am 21. Oktober 2018 entgleiste ein Puyama-Express in Xinma im Landkreis Yilan um 16:50 Uhr Ortszeit. Dabei kamen 18 Menschen ums Leben, 187 wurden verletzt.

Einzelhinweise 

Schienenverkehr (Taiwan)
Zuggattung im Personenverkehr